Иван Додиг и Латиша Чан су освојили турнир. У финалу су савладали Роберта Линдстета и Јелену Остапенко са 6:2, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 

Резултати такмичења на сајту wimbledon.com

Вимблдон — мешовити парови
Вимблдон 2019.